La Planquette est une rivière du Pas-de-Calais affluent de la Canche en rive droite et il conflue à Contes.

Géographie 
de

Communes traversées 

Elle traverse les cinq communes suivantes de Cavron-Saint-Martin, Contes, Fressin, Planques, Wambercourt.

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau du Pas-de-Calais
 la Canche

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Cours d'eau du bassin côtier Artois-Picardie
Cours d'eau dans le Pas-de-Calais
Système hydrologique de la Canche